CPT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 658 амінокислот, а молекулярна маса — 73 777.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як метаболізм жирних кислот, метаболізм ліпідів, транспорт. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Трансферази
Мітохондріальні білки